Brebina:
 Rio Brebina (Bârsa)
 Rio Brebina (Bulba)
 Rio Brebina Mare
 Rio Brebina Mică

Desambiguações de topônimos